

Persone 

 Aleksandr Denisov – calciatore russo
 Edison Denisov – compositore russo
 Gennadij Denisov – calciatore uzbeko
 Igor' Denisov – calciatore russo
 Oleg Denisov – giocatore di calcio a 5 russo
 Vasilij Ivanovič Denisov – pittore polacco, naturalizzato russo
 Vitalij Gennad'evič Denisov – calciatore uzbeko
 Vitalij Valer'evič Denisov – fondista russo
 Vladimir Denisov – schermidore sovietico

Altro 

 Distretto di Denisov – distretto del Kazakistan